Niemcy:
 Neuruppin – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin
 Neuruppin – stacja kolejowa w Neuruppinie
 Neuruppin – dawny powiat

Zobacz też:
 Ruppin